Christoph Klimke (1959) – scrittore tedesco
 Ingrid Klimke (1968) – cavallerizza tedesca
 Reiner Klimke (1936-1999) – cavaliere tedesco, padre della cavallerizza Ingrid